Çërrava steht für:

 Çërrava (Albanien), eine Gemeinde im albanischen Kreis Pogradec

Çërrava ist der Familienname folgender Personen:

 Vangjel Çërrava (* 1941), albanischer kommunistischer Politiker